Grânulo pode significar:

 Grânulo (astronomia)
 Grânulo (litologia)
 Grânulo azurofílico
 Grânulo (biologia celular)
 Grânulos de Birbeck

Desambiguação